MS – seria radzieckich satelitów technologicznych z lat 60. XX wieku,
 MS – skrót od Master of Science, inaczej MSc, (odpowiednik polskiego magister, mgr),
 MS – skrót od Młodzi Socjaliści, lewicowa organizacja młodzieżowa niezależna od partii politycznych,
 MS – skrót od Microsoft,
 MS – skrót od Multiple Sclerosis – stwardnienie rozsiane,
 MS – skrót od Ministerstwo sprawiedliwości,
 MS – skrót od Mobile Station (pl. stacja ruchoma) – urządzenie wykorzystywane w telekomunikacji,
 MS – skrót od Mass Spectrometry – spektrometria mas,
 MS (także M/S, MS, ms) – skrót od ang. Motor Ship – statek motorowy (motorowiec), zobacz też skrótowce przed imionami statków,
 MS – skrót zakonny saletynów,
 MS – skrót od Memory Stick (karta pamięci).